Ziętarski ist der Familienname folgender Personen:

 Mirosław Ziętarski (* 1993), polnischer Ruderer
 Robert Ziętarski (* 1993), polnischer Fußballspieler